В этой статье приводятся результаты общего выступления Бразилии на чемпионате мира по футболу, включая отборочный турнир и финальную часть. Квалификация, которая в настоящее время проходит в течение трех лет, предшествующих самому финалу, используется для определения команд, проходящих в финальную стадию чемпионата. Нынешний формат мундиаля предполагает 32 команды, соревнующиеся за кубок мира на площадках принимающей страны в течение примерно месяца. Чемпионат мира по футболу является самым посещаемым спортивным событием в мире, по оценкам, турнир в 2014 году посмотрело более 1 миллиарда человек.

Бразилия — это самая успешная национальная команда в истории чемпионатов мира, выигравшая пять титулов чемпиона, дважды заняв второе, третье и четвертое места. Бразилия является одной из стран, наравне с Аргентиной, Испанией и Германией,выигравших чемпионат мира по футболу за пределами своего континента (Швеция 1958 г., Чили 1962 г., Мексика 1970 г., США 1994 г. и Южная Корея/Япония 2002 г.). В 22 турнирах чемпионата мира Бразилия одержала 74 победы в 110 матчах. Также, Бразилия имеет лучшие общие показатели в истории чемпионатов мира как в пропорциональном, так и в абсолютном значении: 74 победы в 110 сыгранных матчах, разница голов +126, 237 очков и всего 18 поражений.

Традиционно, ‘’злейшим врагом’’, главным соперником сборной Бразилии считалась и считается Аргентина. Две страны встречались друг с другом четыре раза в истории чемпионатов мира по футболу: два разв победа была за бразильцами (Западная Германия, 1974 г. и Испания, 1982 г.), одна победа за сборной Аргентины (Италия, 1990 г.) и одна ничья (Аргентина, 1978 г.). Страна, больше всего раз игравшей против Бразилии в финале, является Швеция: всего 7 раз, пять побед бразильцев и две ничьи. Три других исторических соперника: Италия, которая проиграла в двух чемпионатах мира из-за Бразилии, а также сама выбила бразильцев в двух турнирах (Франция 1938 г. и Испания 1982 г.), следом идёт Франция, которая выбила Бразилию три раза (Мексика 1986 г., Франция 1998 г. и Германия 2006 г.), а также Нидерланды, которые выбили Бразилию в двух из пяти общих встреч (Западная Германия 1974 г. и Южная Африка 2010 г.) и выиграли в матче плей-офф за третье место в Бразилии в 2014 г.

*Под понятие ничьей подпадают матчи на выбывание, решаемые серией пенальти .

Победы сборной на чемпионатах мира

Таблица по матчам

Таблица по противникам

Игроки-рекордсмены 
Игрок сборной Бразилии по футболу, Кафу, является единственным игроком, когда-либо появлявшимся в трех финалах чемпионатов мира подряд: в 1994, 1998 и 2002 годах.

Таблица игроков по количеству сыгранных матчей

‘’Частые гости’’ Чемпионата 
Восемь игроков делят рекорд по количеству принимаемых участий в Чемпионатах мира. Голкипер Эмерсон Леао — единственный, кто сыграл четыре турнира не подряд (не вызывался в 1982 году).

Лучшие бомбардиры 
Пять игроков бразильской сборной выиграли Золотую бутсу чемпионата мира: Леонидас с 7 голами в 1938 году, Адемир с 9 голами в 1950 году, Гарринча и Вава с 4 голами в 1962 году и Роналду с 8 голами в 2002 году.

Клубы, предоставившие игроков 
Ниже приведен список клубов, предоставивших более 5-ти игроков на Чемпионатах мира FIFA:

 Заметки

 1930 : Некоторые источники утверждают, что игроки Дока («Сан-Кристован») и Беневенуто («Фламенго») официально не входили в состав команды 1930 года.
Аракен никогда не играл за «Фламенго», но он был зарегистрирован в качестве спортсмена клуба чисто формально, так как APEA (Сан-Паулу) боролась за командование бразильским футболом с CBD, расположенным в Рио-де-Жанейро . Фактически, игрок расстался с Сантосом и подписал контракт с Сан-Паулу.
 1934 : В это число не входят игроки, которые не поехали в Италию и остались в резерве в Бразилии: Алмейда (Баия), Биле (Ипиранга-СП), Жагуаре (Коринтианс) и Памплона (Ботафого). Список не включает Домингуша да Гиа, которому запретил участвовать клуб «Насьонал Монтевидео», уже уступивший Патеско.

Награды и рекорды

Командные награды 
 Чемпионы мира 1958 г.
 Чемпионы мира 1962 г.
 Чемпионы мира 1970 г.
 Чемпионы мира 1994 г.
 Чемпионы мира 2002 г.
 Трофей честной игры ФИФА 1982 г.
 Трофей честной игры ФИФА 1986 г.
 Трофей честной игры ФИФА 1994 г.
 Трофей честной игры ФИФА 2006 г.
 Самая интересная команда 1994 года

Индивидуальные награды

Награды Золотой мяч 
 Золотой мяч 1938 года: Леонидас
 Золотой мяч 1950: Зизиньо
 Золотой мяч 1958 года: Диди
 Золотой мяч 1962 года: Гарринча
 Золотой мяч 1970: Пеле
 Золотой мяч 1994: Ромарио
 Золотой мяч 1998: Роналду (самый молодой обладатель Золотого мяча всех времен (в возрасте 21 года))
 Серебряный мяч 1958 года: Пеле (самый молодой обладатель награды Серебряного мяча (в 17 лет))
 Серебряный мяч 1970: Жерсон
 Серебряный мяч 1982: Фалькао
 Серебряный мяч 2002: Роналду
 Бронзовый мяч 1950: Адемир
 Бронзовый мяч 1978: Дирсеу

Золотая бутса 
 Золотая бутса 1938 года: Леонидас
 Золотая бутса 1950 года: Адемир
 Золотая бутса 1962 года: Гарринча и Вава (совместно)
 Золотая бутса 2002: Роналду
 Серебряная бутса 1958 года: Пеле (самый молодой обладатель награды «Серебряная бутса» (в 17 лет))
 Серебряная бутса 1970 года: Жаирзиньо
 Серебряные бутсы 1986 года: Careca
 Серебряная бутса 2002: Ривалдо
 Бронзовый ботинок 1950 года: Чико
 Бронзовая бутса 1982 года: Зико
 Бронзовая бутса 1994 года: Ромарио
 Бронзовая бутса 2006: Роналду
 Бронзовая бутса-2014: Неймар

Другие индивидуальные награды 
 Награда лучшему молодому игроку 1958 года: Пеле (самый молодой обладатель награды лучшего молодого игрока (в возрасте 17 лет))
 Награда лучшего игрока матча 2002 года: Ривалдо

Награды в качестве тренеров других стран 
Бразильские тренеры нередко работали с командами из других стран. Трое из них выигрывали командные награды со своими игроками:

 Отто Глориа занял третье место с Португалией в 1966 году.
 Диди выиграл трофей честной игры ФИФА с Перу в 1970 году.
 Луис Фелипе Сколари выиграл награду «Самая интересная команда» с Португалией в 2006 году.

Командные рекорды 
 Наибольшее число титулов чемпионов (5)
 Наибольшее кол-во участий (22)
 Наибольшее количество побед (73)
 Больше всего удалений (11)
 Одна из двух команд, отстоявших свой титул чемпионов (1962). Другая — Италия 1938 года.
 Наибольшее количество побед в одном турнире (7, 2002 г.)

Индивидуальные рекорды 
 Пеле принадлежит ряд рекордов чемпионатов мира по футболу:
 Единственный игрок, выигравший три чемпионата мира по футболу (1958 г., 1962 г. и 1970 г.).
 Самый молодой победитель мундиаля (1958 г., 17 лет 249 дней)
 Самый молодой бомбардир (1958 г., матч против Уэльса, 17 лет 239 дней)
 Самый молодой автор хет-трика (1958 г., матч против Франции, 17 лет 244 дня)
 Самый молодой бомбардир финала (1958 г., матч против Швеции, 17 лет 249 дней)
 Самый молодой обладатель Золотого мяча: Роналду (1998 г., 21 год 9 месяцев 24 дня)
 Наибольшее количество матчей в команде со звездами футбола: Джалма Сантос (3, 1954—1962 гг.) (совместно с Францем Беккенбауэром и Филиппом Ламом)
 Больше всего выходов на замену: Денилсон (11, 1998—2002 гг.).
 Наибольшее количество побед в турнирах как игрок и тренер: Марио Загалло (3, 1958 г. и 1962 г. как игрок, 1970 г. как тренер)
 Единственный игрок, участвовавший в трех финалах чемпионатов мира по футболу подряд: Кафу (1994 г., 1998 г. и 2002 г.).
 Наибольшее количество командных наград: Кафу (4, 1994—2006 гг.).
 Больше всего предупреждений: Кафу (6).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по футболу
 Бразилия на FIFA.com

Сборная Бразилии по футболу